

Persone
 Andrea Bottazzi (1967) – dirigente sportivo ed ex calciatore italiano
 Antonella Bottazzi (1944-1997) – cantautrice italiana
 Antonio Bottazzi (...–1870), pittore italiano, attivo in Lombardia
 Archimede Bottazzi (1893–...) – orafo e cesellatore italiano
 Bernardino Bottazzi (...–1614) – compositore, organista e religioso italiano
 Enrico Bottazzi (1900-1938) – calciatore italiano
 Filippo Bottazzi (1867-1941) – fisiologo italiano
 Francesco Maria Bottazzi – teologo giansenista italiano del XVIII secolo
 Guillaume Bottazzi (1971) – pittore francese
 Luca Bottazzi (1963) – ex tennista italiano
 Luciano Bottazzi (1910–...) – calciatore italiano
 Umberto Bottazzi (1865-1932) – pittore, illustratore, ceramista, incisore e decoratore italiano

Personaggi immaginari
 Giuseppe Bottazzi, meglio noto come "Peppone" – personaggio letterario e cinematografico creato da Giovannino Guareschi
 Maria Bottazzi – personaggio letterario e cinematografico creato da Giovannino Guareschi